Кобылисы — название мест в Праге:
 Кобылисы (район)
 Кобылисы (станция метро)